Mangelsbach steht für:
 Mangelsbach (Michelstadt), Stadtteil von Michelstadt im Odenwaldkreis in Hessen
 Mangelsbach (Waldbach), der Oberlauf des Waldbaches im Odenwaldkreis in Hessen und Landkreis Miltenberg in Bayern